Fog of War kan syfta på:

Fog of War – Nebel des Krieges myntat av militärteoretikern Carl von Clausewitz i hans bok Om kriget, utgiven 1832, se krigsdimma
Fog of War (datorspelsterm) – ett uttryck som används av de som programmerar- och de som spelar datorspel
Fog of War (film) – en amerikansk från 2003